The New Editor – film del 1911 diretto da Joseph A. Golden
 The New Editor – film del 1912 prodotto dalla Edison Company
 The New Editor – film del 1915 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company